Le canton d'Ussel est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises du département de la Corrèze.

Le canton d'Ussel, ancienne division administrative créée en 1790, a été scindé en deux en 1985 :
 le canton d'Ussel-Est,
 le canton d'Ussel-Ouest.

En 2015, les deux cantons précédents sont supprimés et un nouveau canton d'Ussel est formé.